F650 ou F-650 peut faire référence à :
 BMW F 650 CS Scarver, une moto du constructeur allemand BMW ;
 BMW F 650 GS, une moto du constructeur allemand BMW ;
 BMW F 650 ST/Funduro, une moto du constructeur allemand BMW ;
 Ford F-650, un camion du constructeur américain Ford ;
 Toyota Avanza (F650), deuxième génération de la Toyota Avanza.